De eerste editie van het Pan-Amerikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2000 gehouden in het Cubaaanse Havana. Het toernooi met 11 deelnemers werd gehouden van 26 juni tot en met 2 juli. Cuba werd de eerste Pan-Amerikaanse kampioen.

Eindronde 
De elf landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 
 Om plaatsen 9-11

 Om plaatsen 5-8

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 9e/10e plaats 

 Om de 7e/8e plaats 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2000
Pan-Amerikaans kampioenschap hockey
Sport in Havana
Sportevenement in Cuba